Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 277001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 15 października 2002 do 17 października 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

277001-277100

277101-277200

277201-277300

277301-277400

277401-277500

277501-277600

277601-277700

277701-277800

277801-277900

277901-278000

Przypisy 

Lista planetoid 277001-278000